The Call steht für:

 The Call (Religionsgemeinschaft), eine Religionsgemeinschaft, die Großevangelisationen in der pfingstlerischen Tradition veranstaltet
 The Call (Band), eine US-amerikanische Rockband
 The Call (Film), ein japanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2003
 The Call 2, ein japanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2005 
 The Call 3 – Final, ein japanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2006
 The Call – Leg nicht auf!, ein US-amerikanischer Thriller von Brad Anderson aus dem Jahr 2013
 The Call (2020, amerikanischer Film), ein amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2020
 The Call (2020, südkoreanischer Film), ein südkoreanischer Thriller aus dem Jahr 2020
 ein Kirchenlied von Ralph Vaughan Williams
 einen Werbefilm der Firma Pirelli

Siehe auch:
 Call